Глебо́вич () — белорусская фамилия; образована от слова «глеба» ().

Известные носители:

 Глебович, Антоний Болеслав (1801—1847) — переводчик, публицист и издатель.
 Глебович, Глеб Викторович (1914—2011) — российский учёный, специалист в области наносекундной техники.
 Глебович, Генрик (1904—1941) — блаженный Римско-Католической Церкви, священник, мученик.
 Глебович, Николай Янович (?—1632) — подстолий литовский, воевода смоленский, каштелян виленский.
 Глебович, Юрий Николаевич (1605 (?) — 1669) — государственный деятель Речи Посполитой.

Примечания